Мария Анна Австрийска или Мария Анна фон Хабсбург ( може да се отнася за:
 Мария Анна Баварска (1574–1616), дъщеря на Вилхелм V, съпруга на император Фердинанд II фон Хабсбург
 Мария-Анна Испанска (1606–1646), дъщеря на Филип III (Испания)
 Мария Анна Австрийска (1610–1665), дъщеря на император Фердинанд II, съпруга на Максимилиан I (Бавария)
 Мария Анна Австрийска (1634–1696), дъщеря на император Фердинанд III, съпруга на Филип IV от Испания
 Мария-Анна Австрийска (1683-1754), дъщеря на император Леополд I, съпруга на Жуан V от Португалия
 Мария Анна Австрийска (1718–1744), дъщеря на император Карл VI, съпруга на Карл Александър Лотарингски
 Мария-Анна Австрийска (1738-1789), дъщеря на Мария Терезия и император Франц I
 Мария-Анна Австрийска (1770-1809), дъщеря на Мария-Лудовика Бурбон-Испанска и император Леополд II
 Мария Анна Австрийска (1804–1858), дъщеря на император Франц II/I
 Мария Анна Австрийска (1882–1940), дъщеря на Фридрих от Австрия-Тешен, съпруга на Елиас от Боурбон-Парма
 Мария Анна Йозефа Австрийска (1654–1689), дъщеря на император Фердинанд III, съпруга на Йохан Вилхелм фон Пфалц

Вижте също 
 Анна Австрийска